Dana er navnet på fire forskellige danske havforskningsskibe. De er benævnt med tallene I til IV.

Dana I 

Det første havundersøgelsesskib benævnt Dana var en firemastet motorskonnert, som Østasiatisk Kompagni (ØK) stillede til rådighed for den danske åleforsker Johannes Schmidt, til brug for undersøgelser af ålenes vandringer fra Sargassohavet i årene 1920-1921 (benævnt første og anden Dana ekspedition).

Skibet tilbagegik til ØK efter ekspeditionerne og blev solgt til Sverige i 1924.

Dana II 

Dana II var en engelsk minestryger, rigget om til damptrawler, indkøbt af den danske stat i 1920 til erstatning for Thor. Dana II gennemførte i 1928-30 en ekspedition jorden rundt, med hovedformål at undersøge dybhavet. Ekspeditionen var bekostet af Carlsbergfondet og resulterede bl.a. i opdagelsen af en dybhavsryg i Det Indiske Ocean, der passende blev døbt Carlsbergryggen.

Dana II forliste i Nordsøen i 1935 efter påsejling.

Dana III 

Dana III blev bygget som havforskningsskib i 1937 på Frederikshavns Værft og Flydedok, og forlænget med 8 m i 1939 efter et togt i Nordatlanten, hvor det viste sig at skibet ikke var egnet som det var. Herefter fungerede Dana III som forskningsskib i næsten 40 år. Det blev solgt i 1977 og efter nogle omskiftelige år fungerede det som vagt- og støtteskib ved oliefelterne i Nordsøen, under navnet Esvagt Dana. I 2007 blev det ombygget til et lystfartøj og rigget med sejl som en tremastet topsejlsskonnert "Gulden Leeuw".

Dana IV 

Dana IV blev bygget i 1980-81 på Århus Flydedok i Århus til Danmarks Fiskeriundersøgelser og er i dag DTU Aquas primære forskningsskib. Det er udrustet som en dybhavshæktrawler i isklasse 1A og anvendes til havundersøgelser af danske og udenlandske havforskere.

Eksterne henvisninger 
 http://www.aqua.dtu.dk/om_dtu_aqua/faciliteter/havundersoegelsesskibet_dana
 Beskrivelse af Dana på snesejler.dk
 Dana III på faergelejet.dk
 Hjemmeside for Gulden Leeuw

Skibe fra Danmark
Forskningsskibe
Indeks over skibsnavne